Cincinnati Open 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Laykold i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, New York, USA i perioden 20. - 29. august 2020. Det var den 119. udgave af Cincinnati Open, og turneringen afvikledes under navnet Western & Southern Open som følge af et sponsorat fra Western & Southern Financial Group. Turneringen var en del af ATP Tour 2020 i kategorien ATP Tour Masters 1000, og den indgik i WTA Tour 2020 i kategorien WTA Premier 5. Turneringen var den første på ATP Tour 2020, siden den i marts 2020 blev suspenderet på grund af COVID-19-pandemien, og den tredje turnering på WTA Tour 2020 efter pandemipausen. Den var ekstraordinært blevet flyttet væk fra sit sædvanlige spillested i Mason, Ohio og blev i stedet afviklet samme sted som US Open 2020, der startede umiddelbart efter afslutningen på Cincinnati Open, for at spillerne kunne afvikle to turneringer i samme isolerede boble, og den blev endvidere afviklet uden tilskuere.

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Milos Raonic med 1–6, 6–3, 6–4, og som dermed vandt Cincinnati Open for anden gang, og som samtidig blev den første spiller, der vandt samtlige ni Masters 1000-turneringer to gange. Det var Djokovic' 35. turneringssejr på Masters 1000-niveau, hvilket var en tangering af Rafael Nadals rekord, og det var hans tredje turneringssejr i 2020, hvor han indtil da var ubesejret med 23 sejre og 0 nederlag, og hans 80. turneringssejr i alt i karrieren. Raonic var i sin fjerde Masters 1000-finale i karrieren, men for fjerde gang måtte han forlade finalen i taberens rolle.

I damesinglerækken sejrede Viktorija Azarenka, som dermed vandt en turnering på WTA Tour for første gang siden hun vandt en "sunshine double" i Indian Wells og Miami i 2016, og det var derfor også hendes første turneringssejr, siden hun i december 2016 blev mor. Azarenka var gået glip af de første tre måneder af WTA Tour 2020 af personlige årsager (og de næste fem pga. COVID-19-pandemien) og havde inden turneringen ikke vundet en singlekamp siden Cincinnati Open 2019. Det var hendes 21. turneringssejr i single på WTA Tour, og hun vandt finalen mod Naomi Osaka uden kamp, fordi japaneren meldte afbud på grund af en skade i låret.

Herredoubletitlen blev vundet af Pablo Carreño Busta og Alex de Minaur, som i deres første turnering som makkere i finalen besejrede Jamie Murray og Neal Skupski med 6–2, 7–5 efter at have været bagud med 0–4 i andet sæt. Kampen blev afbrudt på grund af regn ved stillingen 5–5 i andet sæt. Det spansk-australske par havde i første runde besejret de forsvarende mestre, Ivan Dodig og Filip Polášek. Carreño Busta vandt dermed sin fjerde doubletitel og ottende titel i alt på ATP Tour. De Minaur vandt sin første doubletitel og fjerde titel i alt på ATP Tour.

Damedoubleturneringen blev vundet af Květa Peschke og Demi Schuurs, som i finalen besejrede Nicole Melichar og Xu Yifan med 6–1, 4–6, [10–6], og som dermed vandt deres førte WTA-titel som makkere. I semifinalen havde de besejret de forsvarende mestre, Lucie Hradecká og Andreja Klepač, med 6–2, 6–1. Peschke og Schuurs havde begge to gange tidligere være i doublefinalen i Cincinnati Open med andre makkere, og Schuurs var i finalen for tredje år i træk, men ingen af dem havde tidligere vundet titlen. Schuurs var i en WTA-finale for første gang, siden hun sammen med Anna-Lena Grönefeld tabte finalen i Cincinnati det foregående år. Triumfen var Květa Peschkes 35. turneringssejr på WTA Tour, mens Demi Schuurs vandt sin 12. WTA-titel i karrieren.

I løbet af turneringen blev den sorte mand Jacob Blake skudt flere gange i ryggen af en politibetjent i Wisconsin – en hændelse, der fulgte i kølvandet på flere lignende hændelser i USA i løbet af 2020. Som en protest mod denne hændelse trak Naomi Osaka sig fra den semifinale, som hun efter planen skulle havde spillet den 27. august. "Som sort kvinde har jeg det, som om at der i øjeblikket er langt vigtigere sager, som kræver omgående opmærksomhed, end at se mig spille tennis," skrev hun bl.a. på Twitter. Som følge af opråbet fra Osaka og for at anerkende protesterne mod raceuligheden i USA valgte turneringen at aflyse alle kampene den pågældende dag og udsætte dem til dagen efter. Samtidig udsendte USTA, ATP Tour og WTA en samlet udtalelse, hvori det lød, at "Tennissporten indtager i fællesskab et standpunkt mod ulighed mellem racer og social uretfærdighed, som igen er blevet skubbet i forgrunden i USA. USTA, ATP Tour og WTA har besluttet at respektere dette tidspunkt ved at sætte spillet på pause ved Western & Southern Open torsdag den 27. august. Spillet vil blive genoptaget fredag den 28. august." Dagen efter trak Naomi Osaka imidlertid sit afbud til semifinalen tilbage og fuldførte turneringen.

Protesten fra Osaka var en del af en større protest mod raceulighed og politivold fra amerikanske sportsfolk, som startede med at Milwaukee Bucks nægtede at gå på banen til NBA-slutspilskampen mod Orlando Magic på grund af raceproblemerne i USA, og som i alt medførte tre aflyste kampe i NBA-slutspillet, og som hurtigt bredte sig til andre idrætsgrene, hvor også kampe i Major League Baseball, Major League Soccer og National Hockey Leauge blev aflyst.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 6.031.974, fordelt på $ 4.116.635 til rækkerne i herresingle og herredouble og $ 1.915.339 til rækkerne i damesingle og damedouble. Den samlede præmiesum var et fald på 33 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 13. juli 2020 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Fem af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. juli 2020 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 30 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Western & Southern Open 
 ATP Tour - Western & Southern Open 
 WTA - Western & Southern Open 2020

Noter 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020